Korinna – starogrecka poetka (VI wiek p.n.e.);
 Korinna – krój pisma.